Balanco-bravo é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Avena barbata subsp. barbata
 Avena barbata subsp. lusitanica
 Avena sterilis subsp. ludoviciana